Валентин Петрович Лукьянин (род. 17 декабря 1937, Брянская область) — советский, российский краевед, писатель, ,  и редактор; .

Биография 
Родился в семье учителя Пётра Матвеевича Лукьянина (умер в 1937 году).
В 1955 году окончил Брянский машиностроительный техникум, работал на Свердловском турбомоторном заводе.

В 1962 г. окончил филологический факультет Уральского государственного университета, затем аспирантуру на кафедре философии. Преподавал эстетику в Уральском университете, доцент.

В 1980—1999 гг. —  журнала «Урал».

Член Союза писателей России с 1979 года; сопредседатель Правления Союза российских писателей.

В период Перестройки Лукьянин был членом Совета созданной Г. Бурбулисом Свердловской городской дискуссионной трибуны (1987—1989 годы), на которой обсуждались различные проблемы. Лукьянин совместно с Л. А. Заксом помогал Бурбулису сдерживать дискуссии, которые часто бывали на заседаниях Трибуны. Заседания Трибуны проходили с мая 1987 года по январь 1989 года и 26 сентября 1990 года. Актив Трибуны сотрудничал с Свердловским областным комитетом КПСС.

Живёт в г. Екатеринбурге.

Творчество 
Печатается как критик с 1964 года. Автор более 80 статей, в том числе о творчестве И. Ефремова, С. Лема, С. Слепынина.

В 2015 году правдиво рассказал о своей жизни и деятельности, творческих замыслах и обстановке в стране в откровенном интервью журналу «Военно-исторический архив» (Москва).

Избранные сочинения 
Источник — Электронные каталоги РНБ

Награды 
 орден «Знак Почёта»
 заслуженный работник культуры РФ.

Примечания

Ссылки 
 Статьи В. П. Лукьянина из журнала «Известия Уральского государственного университета» в Электронном научном архиве УрФУ.
 
 
 
 

Лауреаты премии имени П. П. Бажова
Выпускники Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского государственного университета
Члены Союза писателей России
Краеведы России
Краеведы СССР
Главные редакторы журнала «Урал»